Die 10.000 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1980 wurden am 23. Februar im James B. Sheffield Olympic Skating Rink ausgetragen. Der US-Amerikaner Eric Heiden gewann seine fünfte olympische Goldmedaille vor Piet Kleine aus den Niederlanden und Tom Erik Oxholm aus Norwegen.

Rekorde 
Vor dem Wettkampf hatten folgende Rekorde Bestand:

Folgende neue Rekorde wurden während des Wettkampfs aufgestellt:

Ergebnisse 
Mit dem 10.000-Meter-Rennen endeten die olympischen Eisschnelllaufwettbewerbe von Lake Placid. Eric Heiden hatte alle vier vorherigen Wettkämpfe gewonnen und galt auch für das Langstreckenrennen als Mitfavorit. Im ersten Paar stellte der Norweger Tom Erik Oxholm im Duell mit dem US-Amerikaner Mike Woods einen neuen olympischen Rekord mit einer Zeit von 14:36,60 Minuten auf. Im zweiten Paar lief Heiden gegen den sowjetischen Weltrekordhalter Wiktor Ljoskin. Ljoskin ging das Rennen schnell an und führte zwischenzeitlich nach acht Runden mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung, ehe Heiden aufholte und am Ende einen Weltrekord in 14:28,13 Minuten aufstellte – mehr als 20 Sekunden schneller als Ljoskin im olympischen Wettkampf und mehr als fünf Sekunden schneller als die Weltrekordzeit des Russen. Heiden gewann damit seine fünfte olympische Goldmedaille vor dem niederländischen Olympiasieger von 1976 Piet Kleine, der in einem späteren Paar lief. Bronze holte der zu Beginn gelaufene Norweger Oxholm, der schon über 5000 Meter Dritter geworden war.

Weblinks 
 
 Ergebnis im offiziellen Ergebnisbuch der Olympischen Winterspiele 1980 (S. 210–218)

Einzelnachweis 

10000_m_(Manner)